Kxoe is:
 een bevolkingsgroep in Namibië en Botswana, zie Kxoe (volk)
 een taal uit dit gebied, zie Kxoe (taal)